Бугаево — деревня в Катайском районе Курганской области. Входит в состав Шутихинского сельсовет.

География 
Деревня размещена на берегу реки Теча загрязнённой радиоактивными отходами предприятия «Маяк».

Дорога  Катайск — Верхняя Теча. Автобусное сообщение.

В деревни находится разрушенный храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери (заложен в 1845 году, освещен 1851 году).

Население

Примечания

Ссылки 
 Бугаевское село .

Населённые пункты Катайского района